Warszawa Wawer – stacja kolejowa Polskich Kolei Państwowych obsługiwana przez Koleje Mazowieckie
 Warszawa-Wawer (gmina) – dawna gmina miejska istniejąca w latach 1994-2002 w województwie stołecznym warszawskim i województwie mazowieckim
 Wawer – dzielnica Warszawy położona w południowo-wschodniej części miasta nad prawym brzegiem Wisły
 zobacz też Wawer (ujednoznacznienie)